

Sigle
 Associazione Italiana Di Illuminazione – la principale associazione no-profit nel campo dell'illuminazione in Italia

Natura 
 Cane dell'Atlas – cane di tipo Pinscher – Schnauzer – Molossoidi – Bovari svizzeri originario del Marocco di taglia grande